Le cabinet Kretschmer () peut désigner ces gouvernements régionaux allemands :

le cabinet Kretschmer , au pouvoir entre 2017 et 2019 ; 
 le cabinet Kretschmer , au pouvoir depuis 2019.